Флаг Духовницкого муниципального района Саратовской области Российской Федерации.

Ныне действующий флаг утверждён 24 сентября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1766.

Флаг является официальным символом Духовницкого муниципального района.

Описание 
Первый флаг района был утверждён 25 сентября 2003 года решением районного Совета объединённого муниципального образования Духовницкого района № 27/298, описание флага гласило:

«Прямоугольное полотнище синего цвета с отношением высоты к длине 2:3, в центре которого белая горлица с красными лапами, глазами и клювом, летящая к древку и несущая в клюве жёлтый колос. Размеры изображения горлицы по крайним измерениям составляют: в высоту 7/8 от высоты полотнища, в ширину 2/3 от длины полотнища».

24 сентября 2009 года, решением районного Собрания Духовницкого муниципального района № 64/689, были утверждены новый рисунок флага и его описание:

Флаг Духовницкого муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище, синего цвета. Отношение ширины флага к его длине — 2:3.

В центре флага расположено изображение птицы горлицы (серебро), летящей геральдически вправо, что является символом «святого духа», духовности. В клюве горлица держит колос пшеницы, символизирующей основное направление сельскохозяйственной деятельности района.

Синий — это цвет честности, дружбы народов, населяющих Духовницкий район, кроме того, он символизирует водные богатства, которые находятся на территории района.

Флаг выполнен в соответствии с композицией, расцветкой и геральдическим содержанием утверждённого герба.

Примечания 

Флаги с изображением голубя
Флаги с изображением пшеничного колоса